La Providencia puede referirse a:

 La Providencia (Argentina), centro rural de población en la Provincia de Entre Ríos (Argentina);
La Providencia (Olavarría), paraje rural de Olavarría,  en el interior de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) 
 La Providencia (México), localidad rural del estado de Sonora.
 La Providencia (Antofagasta), Sitio de Memoria ubicado en la localidad de Antofagasta.